En vintersaga kan avse:

En vintersaga (pjäs) –  en Shakespeare-pjäs från 1623
En vintersaga: Fyra vinjetter – ett orkesterverk av kompositören Lars-Erik Larsson, se Verklista för Lars-Erik Larsson

Se även
Vintersaga – sång av Ted Ström
Pistvakt – En vintersaga – en komediserie som sändes i SVT1 mellan 1998 och 2000
Sverige – en vintersaga – en blankversepos av Göran Palm
Tomten – en vintersaga – en kortfilm av Gösta Roosling, se Tomten (film)